Rhypodes är ett släkte av insekter. Rhypodes ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fröskinnbaggar
Rhypodes